Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 6 стран. Квалификация соревнований состоялась 16 сентября. По её итогам в финал прошли 6 стран. Итоговая сумма команды за каждое упражнение рассчитывалась по результатам выступления четырёх лучших спортсменов на снаряде.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт